Фредерик (Фредрик) Сигнеус (; , Хямеэнлинна, Шведская Финляндия — , , Великое княжество Финляндское, Российской империи) — финский , , , , , профессор эстетики и литературы. Видный деятель финского национального движения фенномания и финского национализма.

Биография 
Родился в богатой аристократической семье Закариаса Сигнеуса, его дед и отец были лютеранскими епископами. Отец был приглашен в Санкт-Петербург императором Александром I, где Сигнеус возглавил реорганизованную лютеранскую церковь России, став её первым епископом.

Ф. Сигнеус учился в школах Санкт-Петербурга, изучал иностранные языки и получил европейское образование. В 1823 году он вернулся в Финляндию и продолжил учёбу в Императорском Александровском университете в Турку (позже Гельсингфорсе). В 1832 году получил степень магистра философии и учительствовал в школах Фридрихсгама (1833—1837) и Гельсингфорса.

Получив стипендию, в 1843—1847 годах путешествовал по Европе. Занимался поиском документов по шведской истории в архивах Франции и Италии. Писал стихи и газетные статьи с отчётами о своих путешествиях.

После возвращения в Финляндию, был назначен университетским профессором истории (1848—1853). В университете часто выступал посредником между студентами университета и администрацией.

В начале 1856 года был назначен деканом историко-лингвистического факультета Хельсинкского университета. В 1867 году ушёл эмеритом в отставку.

В 1863—1878 годах был председателем Финского литературного общества. Первым провёл критическое исследование творчества Йохана Людвига Рунеберга.

Собрал замечательную коллекцию произведений культуры и искусства, раритетов, которую подарил народу Финляндии.

Примечания

Ссылки 
 Fredrik Cygnaeus
 Русская Финляндия

Выпускники Императорского Александровского университета
Профессора Хельсинкского университета
Финские поэты